Ferret Music — американский звукозаписывающий независимый музыкальный лейбл, основанный в 1996 году и выпускавший в основном металкор, пост-хардкор, хардкор-панк, хеви-метал.

Лейбл был закрыт в 2010 году.

Исполнители 

 36 Crazyfists
 A Life Once Lost
 A Static Lullaby
 All Chrome
 Annotations of an Autopsy
 Blood Has Been Shed
 Boris The Blade
 Boys Night Out
 Burnt by the Sun
 blessthefall
 Cataract
 Chimaira
 Dead Hearts
 Disembodied
 The Devil Wears Prada
 Elysia
 Eternal Lord
 Every Time I Die
 For the Love of...
 Foxy Shazam
 From Autumn to Ashes
 Full Blown Chaos
 Funeral for a Friend
 Gwen Stacy
 Harvest
 Heavy Heavy Low Low
 Hellmouth
 In Flames
 Ice Nine Kills
 Johnny Truant
 Killswitch Engage
 Knights of the Abyss
 Luddite Clone
 |Ligeia
 LoveHateHero
 Lower Definition
 Madball
 [artyr A.D.
 Maylene and the Sons of Disaster
 Misery Signals
 NORA
 Poison the Well
 Remembering Never
 Revolution Mother
 Scarlet
 See You Next Tuesday
 Shadows Fall
 Skycamefalling
 Suicide Note
 The Banner
 The Break
 The Bronx
 The Hottness
 The Rise
 Torn Apart
 Twelve Tribes
 Union
 Underneath the Gun
 Upon Disfigurement
 xBishopx
 Waking the Cadaver
 Zao

Примечания 

Лейблы звукозаписи США